Alphabet (von altgriechisch ἀλφάβητος alphábētos, sinngemäß das „ABC“) steht für:

 (das) Alphabet, in der Sprachwissenschaft die Menge von Buchstaben, aus denen die Worte einer menschlichen Schriftsprache zusammengesetzt werden
 (der) Alphabet, jemand, der lesen kann (Gegensatz zum Analphabeten)
 Das Alphabet des Ben Sira, anonyme hebräisch-aramäische Schrift (8.–10. Jh.), siehe Jesus Sirach #Ben Sira in der rabbinischen Literatur
 Alphabet (Buchdruck), im Buchdruck eine Folge von 23 Druckbogen
 Alphabet (Film), österreichischer Dokumentarfilm zum Thema Bildung von Erwin Wagenhofer
 Alphabet (Informatik), in der Informatik eine endliche Menge von Symbolen als Voraussetzung einer formalen Sprache
 Alphabet (Kryptologie), in der Kryptologie eine beliebige geordnete Anordnung von Symbolen als Grundlage für einen Klartext oder Geheimtext
 Alphabet Inc., eine kalifornische Holding, die im August 2015 zur Restrukturierung des Google-Konzerns gegründet wurde
 Alphabet International GmbH, internationaler Fuhrparkdienstleister der BMW Group
 Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH, deutsche Tochter der Alphabet International GmbH

Siehe auch:

 Alphabetschrift